Füllenberg ist der Name des folgenden Berges:

 Füllenberg (Eggegebirge), , Berg im Eggegebirge, Nordrhein-Westfalen

Füllenberg ist der Name des folgenden Ortes:

 Füllenberg (Gemeinde Heiligenkreuz), Ortschaft der Gemeinde Heiligenkreuz, Bezirk Baden, Niederösterreich